Трка на 400 метара у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржана је 27, 28. и 29. јуна на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.
	 
Титулу освојену у Барселони 2010, није бранила Татјана Фирова из Русије.

Земље учеснице 
Учествовала је 31 такмичарка из 19 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих европских такмичарки na 400 метара на отвореном 2012. године пре почетка првенства (27. јуна 2012), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
По 3 првопласиране из све 4 квалификационе групе аутоматски су се пласирале у полуфинале (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Место !! Група !! Стаза !! Име !! Земља !!  !!  !! !! Време !! Напомена
|-bgcolor=ccffcc 
| 1 || 4 || 3 || style="text-align:left" | Илона Усович || style="text-align:left" |  Белорусија||50,31 ||51,69|| || 51,98 || КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 2 || 4 || 4 || style="text-align:left" | Мирјел Иртис || style="text-align:left" | Француска||51,41 ||52,13|| || 52,11 || КВ, 
|-bgcolor=ccffcc 
| 3 || 1 || 4 || style="text-align:left" | Ксенија Задорина || style="text-align:left" |  Русија||50,87||51,39|| || 52,18 || КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 4 || 1 || 2 || style="text-align:left" | Моа Јелмер || style="text-align:left" |  Шведска||51,58||51,99|| || 52,33 || КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 5 || 3 || 2 || style="text-align:left" | Мари Гајо || style="text-align:left" | Француска||51,60||51,60|| || 52,46 || КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 6 || 2 || 6 || style="text-align:left" | Олга Земљак || style="text-align:left" |  Украјина|| 51,82 || 51,82 || || 52,48 || КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 7 || 3 || 8 || style="text-align:left" | Ли Меконел || style="text-align:left" |  Уједињено Краљевство||50,82 ||52,31|| || 52,58 || КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 8 || 2 || 8 || style="text-align:left" | Естер Кремер || style="text-align:left" |  Немачка|| 51,76 || 51,76 || || 52,76 || КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 9 || 2 || 2 || style="text-align:left" | Агне Шеркшњене || style="text-align:left" |  Литванија|| 52,46 || 52,46 || || 52,89 || КВ
|-bgcolor=ddffdd 
| 10 || 2 || 5 || style="text-align:left" | Либанија Гренот || style="text-align:left" |  Италија||50,30 ||50,92 || || 53,09 || кв
|-bgcolor=ccffcc
| 12 || 4 || 7 || style="text-align:left" | Јитка Бартоничкова || style="text-align:left" | Чешка||52,72 ||52,72 || || 53,15 || КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 13 || 1 || 8 || style="text-align:left" | Дарина Приступа || style="text-align:left" |  Украјина||51,70 ||51,70 || || 53,16 || КВ
|-bgcolor=ddffdd 
| 14 || 2 || 3 || style="text-align:left" | Агата Беднарек || style="text-align:left" |  Пољска||52,41 ||52,41 || || 53,22 || кв
|-bgcolor=ddffdd 
| 15 || 1 || 1 || style="text-align:left" | Аури Бокеса || style="text-align:left" |  Шпанија|| 52,69 || 52,69 || || 53,23 || кв
|-bgcolor=ddffdd 
| 16 || 3 || 4 || style="text-align:left" | Марија Енрика Спача || style="text-align:left" |  Италија||52,61 ||51,73|| || 53,26 || кв
|- 
| 17 || 2 || 7 || style="text-align:left" | Sanda Belgyan || style="text-align:left" |  Румунија||52,94 ||52,94 || || 53,32 ||
|- 
| 18 || 3 || 1 || style="text-align:left" | Олесја Кожухари || style="text-align:left" |  Молдавија|| 52,00 || 52,00 || || 53.52 ||
|- 
| 19 || 3 || 5 || style="text-align:left" | Јустина Свјенти || style="text-align:left" |  Пољска||52,81 ||52,81 || || 53,68 ||
|- 
| 20 || 1 || 7 || style="text-align:left" | Магдалена Гожковска || style="text-align:left" |  Пољска|| 52,95|| 52,95 || || 53,74 ||
|- 
| 21 || 4 || 6 || style="text-align:left" | Кјара Бацони || style="text-align:left" |  Италија||52,72 ||52,80|| || 53,92 ||
|- 
| 22 || 2 || 4 || style="text-align:left" | Мелиз Редиф || style="text-align:left" |  Турска||52,89 ||53,02|| || 53,99 ||
|- 
| 23 || 3 || 6 || style="text-align:left" | Аделина Пастор || style="text-align:left" | Румунија||52,77 ||53,79|| || 54,35 ||
|- 
| 24 || 1 || 3 || style="text-align:left" | Кели Масеј || style="text-align:left" |  Уједињено Краљевство||52,38 ||52,38 || || 54,44 ||
|- 
| 25 || 4 || 8 || style="text-align:left" | Ела Ресенен || style="text-align:left" |  Финска||53,44 ||55,41|| || 54,52 ||
|- 
| 26 || 4 || 2 || style="text-align:left" | Јосефин Магнусон || style="text-align:left" | Шведска||53,69 ||53,69 || || 55,01 ||
|- 
| 27 || 1 || 5 || style="text-align:left" | Анита Бановић || style="text-align:left" |  Хрватска||53,15||53,23|| || 55,50 ||
|- 
| 28 || 1 || 6 || style="text-align:left" | Бирсен Енгин || style="text-align:left" |  Турска||52,15|||| || 55,82 ||
|- 
|  || 4 || 1 || style="text-align:left" | Никола Сендерс || style="text-align:left" |  Уједињено Краљевство||49,65 ||52,23|| ||  ||
|- 
|  || 3 || 7 || style="text-align:left" | Марис Меги || style="text-align:left" |  Естонија||52,98 ||54,16|| || || 
|-
|  || 4 || 5 || style="text-align:left" | Џоан Куди || style="text-align:left" |  Ирска||50,73 ||51,43|| || || 
|- bgcolor="pink"
| 11. || 3 || 3 || style="text-align:left" |  Пинар Сака || style="text-align:left" |  Турска||51,53 ||51,60|| || 53,13 || Чл.32,2а Анти допинг правила ИААФ 
|}
 Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

 Полуфинале 
По три првопласиране из обе полуфиналне групе аутоматски су се пласирале у финале (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата(кв''').

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна листа резултата ЕП 2012.

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Трка на 400 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном